Islas Forbes es un parque nacional en Queensland (Australia), ubicado a 1.962 km al noroeste de Brisbane. Se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste del Parque Nacional Montes de Hierroen la zona del cabo Weymouth en el mar del Coral.

Datos
Área: 1,09 km²
Coordenadas: 
Fecha de Creación: 1990
Administración: Servicio para la Vida Salvaje de Queensland
Categoría IUCN: II

Véase también:

 Zonas protegidas de Queensland

Islas Forbes, Parque Nacional
Áreas protegidas establecidas en 1990
Australia en 1990